Le terme de voiture UIC désigne plusieurs types de voitures de chemin de fer, normalisées par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) : 
 Voiture UIC-X
 Voiture UIC-Y 
 Voiture UIC-Y SNCF
 Voiture UIC-Z